Radomski – polskie nazwisko

osoby o nazwisku Radomski:
 Andrzej Radomski − zapaśnik
 Arkadiusz Radomski − piłkarz
 Jakub Radomski − siatkarz
 Jan Radomski − botanik

Zobacz też